Венский университет (, ) — государственный университет, расположенный в Вене, Австрия.

Основанный в 1365 году, Венский университет является одним из старейших университетов Европы. В университете учится около 92 000 студентов, что делает его крупнейшим по численности обучающихся студентов вузом немецкоязычного пространства. В университете представлены на выбор учащихся более 130 образовательных программ. Неофициальное название, распространённое среди студентов, — Хауптуни ( — Главный университет).

C 311 из 331 университетов-партнеров Венский университет поддерживает программу по обмену студентами (ERASMUS/SOKRATES). Студенты из 130 стран посещают более 10000 предлагаемых курсов лекций в университете.

История 

Венский университет был основан 12 марта 1365 года герцогом Рудольфом IV, а также его братьями Альбрехтом III и Леопольдом III. Своё название Alma Mater Rudolphina университет получил благодаря своему основателю. После Карлова университета в Праге и Ягеллонского университета в Кракове Венский университет является третьим старейшим высшим учебным заведением Центральной Европы, а также старейшим университетом в немецкоязычном пространстве.

Для полноценного функционирования университета понадобилось, однако, ещё около двадцати лет. Для полноценной работы университета герцогу Альбрехту III пришлось переманить из Сорбонны в Вену профессорско-преподавательский состав, а также заручиться поддержкой католической церкви в деле открытия теологического факультета. В итоге в 1385 году было открыто первое университетское здание.

До конца Средневековья университет постоянно развивался и к 1450 году насчитывал около 6 000 студентов. Осада Вены турками привела, однако, несколькими десятилетиями позже к практически полному краху университета: в некоторые годы XVI века там обучалось всего лишь около 30 студентов. Реформирование университета произошло лишь при Марии Терезии и Иосифе II в 1749 году.

В 1897 году к процессу обучения в университете были впервые допущены женщины, первоначально только на философском факультете. Остальные факультеты открыли свои двери для студенток несколькими годами позже: в 1900 году на медицинском факультете, в 1919 году на юридическом, в 1923 году на протестантско-теологическом факультете и, наконец, в 1946 году на католико-теологическом факультете. В 1905 году Элизе Рихтер стала первой женщиной в истории университета, которая получила степень доктора наук.

Местоположение 
В Средневековье университет располагался в так называемом Штубенфиртель () первого внутреннего района Вены. Современное главное здание Венского университета было построено в 1877—1884 годы по проекту архитектора Генриха фон Ферстеля на Рингштрассе.

В настоящий момент в главном здании находятся ректорат, большинство деканатов, главная университетская библиотека, а также некоторые институты. Остальные институты и кафедры рассредоточены более чем в 60 пунктах в Вене. Недалеко от главного университетского корпуса находится кампус, расположенный в здании бывшего венского городского госпиталя.

Факультеты 

 Биологический факультет
 Географический факультет
 Исторический факультет
 Католический факультет
 Математический факультет
 Протестантский факультет
 Психологический факультет
 Социологический факультет
 Факультет вычислительной техники и информатики
 Факультет иностранных языков и переводоведения
 Факультет молекулярной биологии
 Факультет спортивных наук
 Филологический факультет
 Философский факультет
 Физический факультет
 Химический факультет
 Экономический факультет
 Юридический факультет

Венский университет предлагает студентам обучение на:
 54 программах Бакалавриата
 112 программах Магистратуры
 11 программах Докторантуры

Выпускники и преподаватели 
Среди знаменитых выпускников университета — Грегор Мендель, Густав Малер и Карл Каутский и др. В разное время в университете учились и преподавали девять нобелевских лауреатов:
 Роберт Барани (Медицина, 1913);
 Юлиус Вагнер-Яурегг (Медицина 1927);
 Ханс Фишер (Химия, 1930);
 Карл Ландштейнер (Медицина, 1930);
 Эрвин Шрёдингер (Физика, 1933);
 Виктор Франц Гесс (Физика, 1936);
 Отто Лёви (Медицина, 1936);
 Конрад Лоренц (Медицина, 1973);
 Фридрих фон Хайек (Экономика, 1974).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт Венского университета
 Студенческий портал Венского университета 

1365 год в Австрии
Университеты Вены